Nederlandse personen:
Aart Koopmans (1946-2007), zakenman en schaatsliefhebber
Clovis Cnoop Koopmans (1925-2008), politicus
Daniel Koopmans (1973), kleinkunstenaar
Ger Koopmans (1962), politicus
Harmen Koopmans (1920-1945), verzetsstrijder
Jaap Koopmans (1933-1996), journalist en dichter
Jan Koopmans (1905-1945), theoloog en predikant
Jantje Koopmans (1924-2013), zanger van het levenslied
Lense Koopmans (1943-2015), econoom en zakenman
Marion Koopmans (1956), hoogleraar virologie
Rudi Koopmans (1948), bokser
Ruud Koopmans (1961), socioloog
Tim Koopmans (1929-2015), jurist
Tini Koopmans (1912-1981), atlete
Truusje Koopmans (1927-2003), zangeres
Wim Koopmans (1941-2012),  jazz- en easylisteningzanger en crooner

Nederlands-Amerikaans persoon:
Tjalling Koopmans (1910-1985), fysicus en econoom

Overig:
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken, meelfabriek in Leeuwarden